Distlhof ist der Ortsname von

 Distlhof (Schwandorf), Ortsteil der Stadt Schwandorf, Landkreis Schwandorf, Bayern
 Distlhof (Velburg), Ortsteil der Stadt Velburg, Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz, Bayern